Розвал — один з кутів встановлення коліс транспортного засобу
 Розвал — зона відбиття гірської породи вибухом ВР

Див. також 
 Розвал висадженої гірничої маси

 Розвал — село, Балезінський район, Удмуртія, Росія